Ledizione 1936-37 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell'Hungária, che conquistò il suo 15º titolo.

Capocannoniere del torneo fu László Cseh dell'Hungária con 36 reti.

Classifica finale

(C) Campione nella stagione precedente

Verdetti
 Hungária campione d'Ungheria 1936-37.
 Hungária FC, Ferencvárosi FC e Újpesti FC ammesse alla Coppa dell'Europa Centrale 1937.
 Szombathelyi Haladás, III. Kerületi TUE e Erzsébet-Soroksár retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1936
Calcio nel 1937
Campionato ungherese di calcio